La  voit le FC Auch évoluer en première division.

Cette année-là, Auch quitte le terrain Mathalin qu’il occupait depuis près de 50 ans pour son nouveau stade du Moulias.

Après avoir battu son voisin tarbais en seizième de finale, Auch est battu par Lourdes, le futur champion de France en huitième de finale.

Auch est classé  club français à l’issue de la saison, sa meilleure performance depuis la création du club.

Les matchs de la saison 
Auch termine  de son groupe avec 29 points soit 7 victoires, 1 nul et 6 défaites.

À domicile 
 Auch-Agen 14-3
 Auch-Narbonne 19-0
 Auch-Pau 6-6
 Auch-Angoûleme 3-5
 Auch-Chambéry 6-3
 Auch-Niort 10-5
 Auch-Carmaux 17-9

À l’extérieur 
 Agen-Auch 12-9
 Narbonne-Auch 8-3
 Pau-Auch 28-8
 Angoulême-Auch 16-0
 Chambéry-Auch 0-3
 Niort-Auch 13-3
 Carmaux-Auch 6-8

Seizièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Huitièmes de finale 

Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale.

Challenge Du Manoir 
Auch termine dernier de sa poule de Challenge derrière Perpignan, Tarbes, Vienne, Bayonne et Narbonne avec 5 défaites pour autant de matchs joués.

À domicile 
 Auch-Perpignan 3-11 : Auch est battu par une belle équipe de Perpignan pour l’inauguration de son nouveau stade du Moulias

Classement des poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

Grenoble remporte ses 6 matchs et se qualifie pour les demi-finales avant d'être privé de sa victoire contre Montferrand sur tapis vert à cause de la non-qualification de J. de Grégorio qui avait reçu l'accord favorable de son ancien club, mais dont la mutation n'avait pas encore été validée par la FFR.

|
|}

Le classement général donna les demi-finales suivantes : Dax (14 points) contre Perpignan (15) et Lourdes (15) contre Montferrand (16).

Effectif 
 Arrières : Henri Poudensan, Claude Guy 
 Ailiers : Capdeville, Mazzamurro, Buisson,
 Centres : Bons, Montaugé
 Ouvreurs : D’Arripe
 Demis de mêlée : Jacques Barbé
 Troisièmes lignes centre : Père
 Troisièmes lignes aile : Justumus, Bernadet
 Deuxièmes lignes : Treffel, Seugnet, Henri
 Talonneurs : Tillolle
 Piliers : D’All Ava, Jacquot

Bibliographie

Notes et références 

1956-1957
Rugby à XV en 1956
Rugby à XV en 1957